Sedan dækker over flere betydninger:

 Sedan, Frankrig – fæstningsby i Ardennerne.
 Slaget ved Sedan – hvor preusserne vinder en afgørende sejr i Den fransk-preussiske krig i 1870.
 Sedan (bil) – betegnelse for en lukket personbiltype med 2-4 døre.

 Steder
 Sedan, South Australia
 Sedan, Aserbajdsjan

 Steder i USA
 Sedan, Indiana
 Sedan, Kansas – en by i staten Kansas, USA
 Sedan, Minnesota
 Sedan, West Virginia
 Sedan Crater, atom test sted i Nevada